Léonid Élénine, astronome amateur russe ;
 plusieurs comètes découvertes par Léonid Élénine, dont :